Echteler ist der Familienname von

 Joseph Echteler, einem deutschen Bildhauer

Echteler ist auch der Name 

 eines Ortsteils der Gemeinde Laar, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen